Johann Firnhaber ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Firnhaber (1753–1828), deutscher Musiker, Komponist, Pianist, Klavierlehrer und Musikalienhändler
 Johann Conrad Firnhaber von Eberstein (1776–1849), hessischer Politiker und Abgeordneter im Großherzogtum Hessen
 Johann Heinrich Firnhaber (1754–1816), deutscher Jurist, Advokat, Notar und Schriftsteller